«Литовская рапсодия» () может означать следующее:

 «Литовская рапсодия» (1906) — третья симфоническая поэма Мечислава Яновича Карловича.
 «Литовская рапсодия» (1925) — симфоническая поэма Юргиса Карнавичюса.